Васи́лий Я́ковлевич Даниле́вский () — украинский и советский физиолог, директор Харьковского женского медицинского института, основатель и директор Органотерапевтического института (ныне Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины). Академик АН УССР, заслуженный деятель науки УССР, заслуженный профессор УССР.

Биография 
Василий Яковлевич Данилевский родился в семье часового мастера в Харькове. Из семи детей семьи Данилевских трое (Александр, Константин и Василий) позже стали известными учёными.

В 1862—1864 годах Василий Данилевский учился во 2-й Харьковской гимназии, после этого продолжил обучение во 2-й гимназии Казани, где в местном университете его старший брат Александр Яковлевич Данилевский, был профессором медицинской химии и физики. Гимназический курс В. Я. Данилевский закончил в 1868 году с золотой медалью, после чего поступил на физико-математический факультет Казанского университета. В 1869 году он перевёлся на медицинский факультет, а в 1870 году продолжил обучение на медицинском факультете Харьковского университета, который окончил в 1874 году.

Среди его харьковских профессоров-учителей были знаменитые медики – профессора Иван Петрович Щелков, Аркадий Иванович Якобий и Вильгельм Федорович Грубе, в клинике которого Данилевский с 1874 года был ординатором по химическому анализу.

После защиты диссертации в Харьковском университете (1877) В. Я. Данилевский отправился в научную командировку; работал в немецких университетах - Вюрцбург, Эрланген, Лейпциг. С 15 февраля 1880 года он был назначен доцентом зоофизиологии Харьковского ветеринарного института, с 1882 года — доцентом, а с 1883 — экстраординарным профессором кафедры зоологии физико-математического факультета Харьковского университета.

В 1886—1909 годах В. Я. Данилевский был ординарным профессором кафедры физиологии медицинского факультета Харьковского университета. В 1910 году он стал первым директором и профессором физиологии Харьковского медицинского женского института, в 1917—1920 годах возглавлял кафедру нормальной физиологии Харьковского университета, а в 1920—1926 годах — кафедру нормальной физиологии во вновь основанном Харьковском медицинском институте.

С 1926 года В. Я. Данилевский был учёным руководителем физиологической лаборатории Института труда в Харькове, а с 1927 года до своей смерти — директором основанного им Органотерапевтического института в Харькове.

Умер в 1939 году в Харькове. 

В честь великого учёного его именем была названа улица Харькова.

Примечания

Литература

Список произведений

Библиография 
 
 
 
 Караченцев Ю. І. Данилевський Василь Якович  // Енциклопедія сучасної України. — Киев, 2003—2014. — ISBN 944-02-3354-X.
 
 
 Abašnik Vladimir A. (Abaschnik, Abashnik) Deutsche Einfluesse auf Vasilij Jakovlevic Danilevskij (1852-1939). In: Kaestner, Ingrid; Pfrepper, Regine (Hgg.) Deutsche im Zarenreich und Russen in Deutschland: Naturforscher, Gelehrte, Aerzte und Wissenschaftler im 18. und 19. Jahrhundert (=Deutsch-russische Beziehungen in der Medizin und Naturwissenschaften, Bd. 12). — Aachen: Shaker Verlag, 2005. — S. 419—434.

Выпускники Второй Казанской гимназии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Действительные члены АН УССР
Преподаватели Харьковского женского медицинского института
Члены правления Харьковской общественной библиотеки